Ospina (Ozpina en euskera) es un apellido español de origen vasco que significa vinagre y puede referirse a:

Lugares 
 Ospina, municipio de Colombia.
 Estadio Tulio Ospina, estadio de fútbol ubicado en el municipio de Bello al norte del Área Metropolitana de Medellín.
 Terminal Mariano Ospina Pérez, en Medellín, Colombia.

Personas 
 Argiro Ospina, ciclista colombiano.
 Bertha Hernández de Ospina, política y escritora colombiana.
 Camilo Ospina Bernal, abogado, político y diplomático colombiano.
 Carlos Ospina, ciclista colombiano.
 Carlos Chávez Ospina, futbolista colombiano.
 Carlos Ospina Ovalle, militar colombiano en retiro.
 Carlos Wyld Ospina, novelista, poeta y ensayista guatemalteco.
 Clara Elvira Ospina, periodista colombiana.
 Daniel Samper Ospina, escritor y periodista colombiano.
 David Ospina, futbolista colombiano.
 Diego de Ospina y Medinilla, explorador y colonizador colombiano, fundador de Neiva.
 Edgar Ospina, entrenador de fútbol colombiano.
 Hernando Calvo Ospina, periodista y escritor colombiano.
 Iván Marino Ospina, guerrillero colombiano.
 John Paul Ospina, cantante y músico colombiano de origen canadiense.
 Jorge Iván Ospina, político y médico colombiano.
 Juan Manuel Ospina, político colombiano.
 Luciano Ospina, futbolista colombiano.
 Luis Ospina, director de cine colombiano.
 Mariano Ospina Pérez, ingeniero y político colombiano.
 Mariano Ospina Rodríguez, político, periodista y abogado colombiano.
 Mauricio Ospina, político colombiano.
 Nadín Ospina, artista pop colombiano.
 Pedro Nel Ospina, empresario colombiano.
 Santander Ospina, futbolista colombiano.
 Sebastián Ospina, futbolista colombiano.
 Sofía Ospina de Navarro, escritora costumbrista y periodista colombiana.
 Tulio Ospina, ingeniero de minas e historiador panameño.
 William Ospina, escritor colombiano.
 Otto Sebastian Ospina,futbolista colombiano.

Referencias